Христодули́дис () — греческая фамилия.

 Христодулидис, Димитриос (род. 1958) — греко-американский физик.
 Христодулидис, Никос
 Христодулидис-Мириантефс, Макариос (ум. 1865) — епископ Кипрской православной церкви, Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра.